Третьяковский

 Третьяковский — посёлок, Каргатский район, Новосибирская область, Россия
 Третьяковский  район
 Третьяковский  проезд
 Третьяковский сельсовет
 Третьяковский  мост